Ullerup har flere betydninger:

Steder 
 Ullerup (Vesthimmerlands Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Aggersborg Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Ullerup (Fredericia Kommune) – tidligere landsby, for nuværende (2014) parcelhuskvarter/golfbane beliggende ca. fire kilometer vest for Fredericia bymidte
 Ullerup kirketomt – tidligere areal for Ullerup Kirke, ved Fredericia, som blev nedlagt i 1660
 Ullerup (Morsø Kommune) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Galtrup Sogn, Morsø Kommune
 Ullerup (Vejle Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Give Sogn, Vejle Kommune
 Ullerup (Thisted Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Heltborg Sogn, Thisted Kommune
 Ullerup (Nordfyns Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Skamby Sogn, Nordfyns Kommune
 Ullerup (Tønder Kommune) – en bebyggelse i Skærbæk Sogn, Tønder Kommune
 Ullerup (Sønderborg Kommune) – en landsby i Sønderjylland med 416 indbyggere (2014)
 Ullerup Kirke (Sønderborg Kommune) – beliggende i Ullerup
 Ullerup Sogn - sogn i Sønderborg Provsti
 Ullerup (Halsnæs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Torup Sogn, Halsnæs Kommune
 Ullerup (Tårnby Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tårnby Sogn, Tårnby Kommune
 Ullerup (Jammerbugt Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vester Torup Sogn, Jammerbugt Kommune

Personer 
 Ove Ullerup - dansk diplomat og hofmarskal
 Emilie Ullerup - dansk skuespiller